Pterygota (dieren), ook wel gevleugelde insecten, een onderklasse van insecten
 Pterygota (plant), geslacht uit de kaasjeskruidfamilie